Collegio elettorale di Ivrea – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Ivrea – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Ivrea – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Ivrea – collegio elettorale del Senato della Repubblica